Tijdens de wereldbeker schaatsen 2017/2018 werd voor de zevende en laatste keer de Grand World Cup berekend.

De Nederlander Kjeld Nuis was de titelverdediger, maar de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen won het klassement.

Eindstand 

Grand World Cup mannen